Ragona ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Ragona (* 1922), griechischer Fußballspieler
 Ubaldo Ragona (1916–1987), italienischer Filmregisseur